Antonieta de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (en alemán, Antoinette von Sachsen-Coburg-Saalfeld; Coburgo, 28 de agosto de 1779 - San Petersburgo, 14 de marzo de 1824) fue una princesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, y miembro de la Casa de Wurtemberg por matrimonio. Ella es la antepasada de la actual línea católica pretendiente al trono de Wurtemberg.

Primeros años 

Antonieta fue la segunda hija del duque Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (1750-1806) y de su esposa, la condesa Augusta de Reuss-Ebersdorf (1757-1831), hija del conde Enrique XXIV de Reuss-Ebersdorf y de su mujer, Carolina Ernestina de Erbach-Schönberg. Ella era la hermana mayor del rey Leopoldo I de Bélgica y la tía de la reina Victoria del Reino Unido y de su consorte, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

El 6 de octubre de 1795, Antonieta de 16 años, junto con su madre y sus hermanas Sofía y Juliana, llegaron a San Petersburgo, invitadas por la zarina Catalina II para que su nieto el gran duque Constantino escogiera esposa entre las tres adolescentes, las cuales fueron descritas en la corte rusa como bellezas. 

Después de 3 semanas, el dran duque tomó su decisión a favor de Juliana. El 5 de noviembre, la duquesa Augusta y sus hijas recibieron regalos de diamantes de la zarina: collares, pendientes y anillos. Además, cada una de las princesas recibió una 50.000 rublos y la duquesa 80.000, en la mañana del 7 de noviembre partieron de San Petersburgo.

Matrimonio 
El 17 de noviembre de 1798 en Coburgo, Antonieta se casó con el duque Alejandro de Wurtemberg (1771-1833), el séptimo hijo de duque Federico II Eugenio de Wurtemberg y de su esposa, la princesa Federica de Brandeburgo-Schwedt.

La pareja se instaló inicialmente en el Palacio Fantasia cerca de Bayreuth, pero cuando en 1800 su marido como tío de los zares Alejandro I y Nicolás I, fue aceptado en el ejército ruso como teniente general se trasladaron a Rusia. Se establecieron en Curlandia en la finca Grunhof cerca de Mitau, que les regaló el zar Pablo I, y desde 1811 vivieron en Vitebsk. Su cuñada era la zarina María Fiódorovna de quién también fue amiga, por lo que la familia visitaba a menudo la corte rusa, también entabló amistad con la zarina Isabel Alexeievna. Antonieta, quién fue vista como influyente, fue galardonada con la Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina de la Rusia imperial. 

Según la reina Luisa de Prusia, Antonieta pudo haber tenido un hijo ilegítimo. En una carta a su hermano, Jorge, el 18 de mayo de 1802 dijo: 

Durante el conflicto entre su hermana Juliana (en la ortodoxia tomó el nombre de Ana Feodorovna) y Constantino, ella apoyó al gran duque, llamando a su hermana en una de sus cartas "la vergüenza de la familia". Entre 1819 y 1821, realizaron un largo viaje a Alemania y Austria. Visitaron Baden y Viena, luego Stuttgart y Múnich. A su regreso, se establecieron en San Petersburgo en un lujoso palacio en el Jardín Yusupov.

Antonieta murió víctima de erisipela y tras dos semanas de enfermedad, su cuerpo fue trasladado a Gotha, y enterrada en la cripta del Castillo de Friedenstein junto a sus hijos fallecidos a temprana edad, Pablo y Federico, nueve años después su marido también sería enterrado ahí.

Descendencia 
Desde su matrimonio, Antonieta tuvo los siguientes hijos:
 Antonieta Federica Augusta María Ana (1799-1860), casada en 1832 con el duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha (1784-1844); sin descendencia.
 Pablo Carlos Constantino (1800-1802), murió en la infancia.
 Alejandro Federico Guillermo (1804-1881), general ruso. Casado en primeras nupcias en 1837 con la princesa María de Orleans (1813-1839), y en segundas nupcias morganáticamente en 1868 con Catalina Amalia Pfennigkaufer, dama de Meyernberg (1829-1915); con descendencia del primer matrimonio.
 Ernesto Alejandro Constantino (1807-1868), general ruso. Casado morganáticamente en 1860 con Natalia EschHorn "de Grünhof" (1836-1905); con descendencia.
 Federico Guillermo Fernando (1810-1815), murió en la infancia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Carl Friedrich von Wiebeking: Biographie des Herzogs Alexander zu Württemberg, München (1835)
 Paul Sauer: Alexander (I.); in: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon, Kohlhammer, Stuttgart (1997) ISBN 3-17-013605-4

Enlaces externos 

Princesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Fallecidos en San Petersburgo
Nacidos en Coburgo